Mouamenam peut désigner :
 les Mouamenam, une population du Cameroun ;
 le mouamenam (ou mwamenam), un dialecte de l'akoose, une langue bantoue ;
 Mouamenam, un canton et une chefferie de l'arrondissement de Manjo au cameroun.